een prehistorische weg: veenweg (weg)
een vm. waterschap: Veenweg (waterschap)
een weg in de stad Groningen: Veenweg (Groningen)
een fietspad in Eelde: Veenweg (Eelde)